

Toponymie

 de la voïvodie de Mazovie
 Chylice est un village dans la powiat de Grodzisk Mazowiecki,
 Chylice est un village dans la powiat de Piaseczno.